Erik Sorga, né le  à Tallinn en Estonie, est un footballeur international estonien qui joue au poste d'attaquant au Lokomotiv Plovdiv.

Biographie

En club

Début au Flora Tallinn (2016-2020)

Départ à l'étranger (depuis 2020) 

Le , Loudoun United (équipe réserve de D.C. United) annonce l'arrivée d'Erik Sorga pour un montant de plus de . Il joue donc sa première saison en dehors d'Estonie en USL Championship lors de la saison 2020. Après une pré-saison convaincante, il signe en faveur de l'équipe première le , journée d'ouverture de la nouvelle saison de Major League Soccer.

En équipe nationale

Statistiques

En club

Liste des matchs internationaux

Palmarès

En club 

 FC Flora Tallinn :
 Champion de Meistriliiga en 2017 et 2019
 Finaliste de la Coupe d'Estonie en 2018

Distinctions personnelles 
 Élu meilleur espoir estonien en 2019
 Meilleur buteur de Meistriliiga en 2019 (31 buts)

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur international estonien
Joueur du FC Flora Tallinn
Joueur du D.C. United
Joueur du VVV Venlo
Joueur de l'IFK Göteborg
Joueur du Lokomotiv Plovdiv
Naissance en juillet 1999
Naissance à Tallinn